Реч оружник је дословни превод француског термина (, у множини , дословно жандарм), који је у 16. веку означавао оклопника из тешке коњице, а од њене множине је у 19. веку изведена реч жандарм, која је прихвађена и у српском језику. Тако значење речи оружник у модерној литератури зависи од контекста:

 у српској литератури 19. века (Петар Кочић, Јазавац пред судом) израз оружници је понекад коришћен као синоним за жандарме.
 у НДХ (1941-1945), жандармерија је преименована у оружништво, а жандарми у оружнике.
 у српскохрватској литератури у периоду 1950-1990. израз оружници је  коришћен као синоним за средњовековне оклопнике.

Референце